«Крістобаль Колон» () або «Колон» () - низка кораблів у складі ВМС Іспанії (), названих на честь Христофора Колумба ()

 «Колон» - фрегат, захоплений в англійців у 1782 році. На службі у складі іспанського флоту до 1808 року.
 «Колон» - корвет, придбаний у Мальти у 1843 році.
 «Колон» - пароплав, збудований у 1849 році. На службі протягом 1849-1882 років. 
 «Крістобаль Колон» - незахищений крейсер типу «Веласко» (). Збудований у 1889 році. Затонув 26 вересня 1895 року.
 «Крістобаль Колон» - броненосний крейсер ВМС Іспанії кінця XIX століття типу «Джузеппе Гарібальді». Збудований у 1897 році. Загинув 3 липня 1898 року у битві біля Сантьяго-де-Куба.
 «Крістобаль Колон» - фрегат типу «Альваро де Басан» (). Збудований у 2012 році. Станом на 2017 рік перебуває на службі.
Назви військових кораблів Іспанії